Konstitution oder Konstitutionen steht für:

 Verfassung, rechtliche Grundordnung eines Staates oder Rechtsverbands
 Konstitution, körperliche Verfassung eines Lebewesens
 Konstitution (Bayern), erste Verfassung des Königreichs Bayern
 Konstitution (Chemie), Menge und Art der Bindungen zwischen Atomen eines Moleküls
 Konstitutionen, Grundordnung des Eigenrechts einer Ordensgemeinschaft, siehe Ordensregel
 Apostolische Konstitution, feierlicher Rechtsakt des Papstes
 Dogmatische Konstitution, Konzilskonstitution, siehe Apostolische Konstitution #Konzilskonstitution
 Materielle Konstitution, ontologische Bestimmtheit eines Gegenstands durch sein Material

Siehe auch:
 Apostolische Konstitutionen, pseudepigraphische Kirchenordnung der Aposteln (4. Jh.)
 Konstitutionen von Melfi, Gesetzessammlung Kaiser Friedrich II.

 konstitutiv (maßgeblich)
 Konstituierung (Begriffsklärung)
 Constitution (Begriffsklärung)
 Constitución (Begriffsklärung)